Субрегион Байшу-Алентежу () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Алентежу.
Включает в себя часть муниципалитетов округа Бежа.

Территория — 8 505 км². Население — 135 105 человек. Плотность населения — 15,9 чел/км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегион Алентежу-Сентрал
 на востоке — Испания
 на юге — субрегион Алгарви
 на западе — субрегион Алентежу-Литорал

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 13 муниципалитетов округа Бежа:
 Алвиту
 Алжуштрел
 Алмодовар
 Барранкуш
 Бежа
 Видигейра
 Каштру-Верде
 Куба
 Мертола
 Мора
 Орике
 Серпа
 Феррейра-ду-Алентежу

Ссылки 
 Portal Informativo do Alentejo — Allentejo

Регионы Португалии